Влади́мир Разу́мов:
 Разумов, Владимир Васильевич (1890—1967) — русский и советский корабельный инженер, кораблестроитель.
 Разумов, Владимир Владимирович (1944—2021) — советский и российский управленец.
 Разумов, Владимир Фёдорович (род. 1948) — советский и российский физикохимик.